Francisco I. Madero kan syfta på:

 Francisco I. Madero (1873–1913), mexikansk president, se Francisco Madero

Geografi

Mexiko 

 Francisco I. Madero, Aldama, 
 Francisco I. Madero, Huixtla, 
 Francisco I. Madero, Tapachula, 
 Francisco I. Madero, Doctor Coss, 
 Francisco I. Madero, Amatán, 
 Francisco I. Madero, Perote, 
 Francisco I. Madero, Texistepec, 
 Francisco I. Madero, San Luis Potosí, 
 Francisco I. Madero, Michoacán de Ocampo, Charo, 
 Mina Francisco I. Madero, kolgruva, Coahuila, Sabinas, 
 Francisco I. Madero kommun, Hidalgo, 
 Francisco I. Madero kommun, Coahuila, 
 Francisco I. Madero, Campeche, Escárcega, 
 Francisco I. Madero, Tihuatlán, 
 Francisco I. Madero, Tuxpan, 
 Francisco I. Madero, Papantla, 
 Francisco I. Madero, López, 
 Francisco I. Madero, San Fernando, 
 Francisco I. Madero, Santiago Tuxtla, 
 Francisco I. Madero, Zacapoaxtla, 
 Francisco I. Madero, Quecholac, 
 Francisco I. Madero, Nayarit, Jala, 
 Francisco I. Madero, Salto de Agua, 
 Francisco I. Madero, Lafragua, 
 Francisco I. Madero, Amatenango de la Frontera, 
 Francisco I. Madero, Huehuetla, 
 Francisco I. Madero, Delstaten Mexiko, Atenco, 
 Francisco I. Madero, Guerrero, Metlatónoc, 
 Francisco I. Madero, Cuyoaco, 
 Francisco I. Madero, Solosuchiapa, 
 Francisco I. Madero, Nuevo Casas Grandes, 
 Francisco I. Madero, Matamoros, 
 Francisco I. Madero, Minatitlán, 
 Francisco I. Madero, Hueyapan de Ocampo, 
 Francisco I. Madero (västra Las Choapas kommun), 
 Francisco I. Madero, Ursulo Galván, 
 Francisco I. Madero, Santiago Xiacuí, 
 Francisco I. Madero, Villa Corzo, 
 Francisco I. Madero, Jalisco, Casimiro Castillo, 
 Francisco I. Madero, La Grandeza, 
 Francisco I. Madero, La Trinitaria, 
 Francisco I. Madero, Ocozocoautla de Espinosa, 
 Francisco I. Madero, Reforma, 
 Francisco I. Madero, Tlapacoyan, 
 Francisco I. Madero, Mapastepec, 
 Francisco I. Madero, Zacatecas, Villa García, 
 Francisco I. Madero, Córdoba, 
 Francisco I. Madero, Uxpanapa, 
 Francisco I. Madero, Jiquipilas, 
 Francisco I. Madero, Misantla, 
 Francisco I. Madero, China, 
 Francisco I. Madero, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 Francisco I. Madero (södra Las Choapas kommun), 

Robotskapade Mexikoförgreningar